Thutmose je staroegyptské mužské osobní jméno. Jeho egyptologický přepis ḏḥwtj-mss se do češtiny přepisuje jako Thutmose či Thutmos, původní výslovnost nelze přesně zjistit.

Výklad jména 
Jméno se překládá z egyptštiny jako „Thovtem zrozený“, případně jako „Thovtem zplozený“, čímž jeho nositele spojovalo s bohem Thovtem, bohem moudrosti, který byl také spojován s Měsícem a časem, a mělo evokovat patronaci boha Thovta nad jeho nositelem. Toto jméno tedy patří mezi tzv. theoformní jména, čili jména obsahující v sobě odkaz na boha či bohyni.

Nositelé jména 
 Thutmose I. – faraon 18. dynastie
 Thutmose II. – faraon 18. dynastie
 Thutmose III. – faraon 18. dynastie
 Thutmose IV. – faraon 18. dynastie
 Thutmose – korunní princ, syn faraona 18. dynastie Amenhotepa III., starší a předčasně zesnulý bratr faraona Achnatona
 Thutmose – sochař pracující v Achetatonu

Související články 
 Ren

Egyptská jména